Râul Măru se poate referi la:

 Râul Măru, Bistra Mărului
 Râul Măru, Someșul Mare

Altele 
 Râul Măruț
 Râul Mărul
 Râul Mărului
 Râul Măra

Vezi și 
 Măru (dezambiguizare)
 Pârâul Mărului (dezambiguizare)